Innocent est un nom propre ou un nom commun ou un adjectif qui peut désigner :

Prénom 
Innocent est un prénom masculin.

Innocent peut être aussi un patronyme.

Saints et bienheureux 
Par ordre chronologique de la mort :
 Saints Innocents (), enfants de moins de deux ans massacrés par le roi Hérode  le Grand à Bethléem, à la suite de l'annonce de la naissance du Christ ; fêtés le 28 décembre.
 saint Innocent, compagnon de saint Maurice et, comme lui, martyrisé avec la légion thébaine.
 Innocent du Mans († 543), évêque du Mans ; fêté localement le 19 juin.
 Innocent de Vologda (mort en 1491)  moine fêté le 19 mars (calendrier julien) par les orthodoxes
 Innocent XI († 1689), Innocent XI, bienheureux, 238 pape de 1676 à 1689 ; fêté le 12 août.
 Innocent d'Irkoutsk (° vers 1680 - †1731), missionnaire en Sibérie, premier évêque d'Irkoutsk ; fêté localement le 26 novembre.
 Innocent de Moscou († 1879), ou Innocent d'Alaska ou d'Innocent Veniaminov, métropolite de Moscou ; fêté le 23 septembre par l'Église orthodoxe en Orient et le 31 mars par l'Église catholique en Occident.
 Innocent de Berzo († 1890), ou Jean Scalvinoni, prêtre de l’Ordre des Frères mineurs Capucins ; fêté le 3 mars.
 Innocent Canoura Arnau (°1887 - †1934), ; fêté par l'Église catholique le 9 octobre.
 Innocent Guz (°1890 - †1940), ou Joseph Adalbert Guz, bienheureux, prêtre franciscain polonais, martyr des nazis au camp de Sachsenhausen ; fêté par l'Église catholique le 6 juin.

Papes et religieux 
 Innocent , 40 pape, de 401 à 417.
 Innocent II, 164 pape, de 1130 à 1143.
 Innocent III, 173 pape, de 1198 à 1216.
 Innocent IV, 180 pape, de 1243 à 1254.
 Innocent V, 185 pape, de 1276 à 1276.
 Innocent VI, 199 pape, de 1352 à 1362.
 Innocent VII, 204 pape, de 1404 à 1406.
 Innocent VIII, 213 pape, de 1484 à 1492.
 Innocent IX, 230 pape, de 1591 à 1591.
 Innocent X, 236 pape, de 1644 à 1655.
 Innocent XI, 240 pape, de 1676 à 1689.
 Innocent XII, 242 pape, de 1691 à 1700.
 Innocent XIII, 244 pape, de 1721 à 1724.
 Innocent le Maronite, théologien et évêque du .
 Innocent, né Valéri Fedorovitch Vassiliev, évêque de l'Église orthodoxe russe.

Personnalités portant ce prénom 
 Innocent Anaky Kobena, ancien ministre, homme politique ivoirien.
 Innocent Dimi (1981-), économiste et financier congolais.
 Innocent Cybo, cardinal, archevêque de Gênes, Turin, évêque de Marseille.
 Innocent Egbunike, ancien athlète nigérian, pratiquant le sprint.
 Innocent Gentillet, avocat et théologien français.
 Innocent Hamga, footballeur camerounais.
 Innocent Naki, journaliste et écrivain ivoirien.
 Innocent, pseudonyme d'un dessinateur et caricaturiste.

Personnalité(s) portant ce patronyme 
 Bassande Innocent, acteur ivoirien.
 Julian Chevallier Innocent, acteur vendéen

Arts et divertissements

Littérature 

 , roman de Gabriele d'Annunzio paru en 1892 ;
 L'Innocent, roman de Philippe Hériat publié en 1931 ;
 , pièce de théâtre de Tom McGrath produite en 1979 ;
 , roman d'Ian McEwan publié en 1990 ;
 Innocent (The Innocent), roman de Harlan Coben publié en 2005 ;
 The Innocent, manga d'Avi Arad, Jun'ichi Fujisaku et Yasung Ko paru en 2011 ;
 , roman de David Baldacci publié en 2012 ;
 Innocent, manga de Shinichi Sakamoto paru à partir de 2013.

Téléfilm 

 , téléfilm américain de Mimi Leder diffusé en 1994 ;
 , téléfilm américain de Mike Robe diffusé en 2011 ;
 L'Innocent, téléfilm français de Pierre Boutron diffusé en 2012.

Cinéma 

 L'Innocent, film muet français réalisé par Louis Feuillade sorti en 1908 ;
 L'Innocent, film muet français réalisé par Léonce Perret sorti en 1911 ;
 , film muet réalisé par  sorti en 1911 ;
 , film muet britannique réalisé par Maurice Elvey sorti en 1921 ;
 L'Innocent, film français réalisé par Maurice Cammage sorti en 1938 ;
 L'Innocent, film franco-italien réalisé par Luchino Visconti sorti en 1976 ;
 , film dramatique britannique réalisé par John Mackenzie sorti en 1985 ;
 The Innocent (L'Innocent), thriller réalisé par John Schlesinger sorti en 1993.
 Innocent, film français réalisé par Costa Natsis sorti en 1999 ;
 , film américain réalisé par Aram Rappaport, sorti en 2009 ;
 Innocent, film québécois réalisé par Marc-André Lavoie sorti en 2017 ;
 L'Innocent, film français réalisé par Louis Garrel sorti en 2022.

Série télévisée 
 , mini série télévisée sortie en 2001.
 , série télévisée britannique sortie en 2018.
 L'innocent (série télévisée, 2021), série télévisée espagnole sortie en 2021.

Musique

Album 

 , EP de  sorti le .

Chanson 

 , chanson d'Alexander O'Neal présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Mike Oldfield présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Our Lady Peace présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Taylor Swift présente sur l'album  sorti le .

Dénomination commerciale 
 innocent est une marque de smoothies, produite et distribuée par The Coca-Cola Company

Références

Voir aussi